Veronese ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifazio Veronese (≈1487–1553), italienischer Maler
 Giuseppe Veronese (1854–1917), italienischer Mathematiker
 Paolo Veronese (1528–1588), italienischer Maler
 Riccardo Veronese (* 1973), britischer Musiker und Musikjournalist
 Vittorino Veronese (1910–1986), italienischer Anwalt, Publizist, Hochschullehrer und Generaldirektor der UNESCO

Weiteres
 Veronese (Schiff), ein 1913 gestrandetes Dampfschiff

Siehe auch:
 Veronesi